

Біляєво — присілок, Оршанський район, Марій Ел
 Біляєво — присілок, Янтіковський район, Чувашія

Див. також 
 Бєляєво